Марат Сеитович Конуров — писатель, кинорежиссер, сценарист, продюсер.  

Создатель легендарного произведения "Каждый взойдет на Голгофу", экранизированного в 9-серийном фильме.  

Член Союза Писателей Казахстана, Российского Союза Писателей, Евразийской Академии телевидения и радио.

Мастер спорта СССР по тяжелой атлетике. Победитель первенства СССР по кикбоксингу, обладатель черного пояса 3-дан по каратэ.

Биография 
Родился в 1957 году в Караганде в семье шахтёра, пятым ребёнком из шести детей. 

Отец Коныров Сейт – офицер, фронтовик.

Мать Сасанова Мараш – во время В.О.В - работница тыла.

В школу пошел с 6 лет в селе Жамантуз Кокшетауской области, где проучился до 5 класса. Затем семья переехала в г. Красноармейск Кокшетауской области,

В 1967 году умер отец Марата, когда ему было 10 лет. После смерти мальчика отправили жить к старшей сестре в село Жамантуз, где он вернулся в свой бывший класс. После 7 класса вновь переехал в г. Красноармейск и пошел в 8 класс, но не закончил его, а был исключен из школы. В это время семья переехала жить в г. Шахтинск Карагандинской области.

В 17 лет стал заниматься боксом. Стал чемпионом Закавказского Военного округа по боксу и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

После демобилизации работал на шахтах Карагандинского угольного бассейна, подземным горнорабочим и проходчиком. В начале 1980 годов уехал на Крайний Север. Работал в Якутии на лесоповале, был старателем золотодобывающей артели — мыл золото на реке Алдан.

- В 1974 году прошел курс подготовки парашютистов в Карагандинском учебно-авиационном центре.

- В ноябре 1975 года ушел служить в Воздушно-Десантные войска в г. Кировабад Азербайджанской ССР. За время службы стал чемпионом Закавказского Военного Округа по боксу, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

- В ноябре 1977 года демобилизовался и вернулся домой в г. Шахтинск и устроился работать на шахту им. Ленина в качестве подземного горнорабочего на проходческий участок и одновременно занялся тяжелой

атлетикой.

- В 1981 году выполнил норматив мастера спорта СССР по тяжелой

атлетике, а в конце 1981 года уехал на Крайний Север в Якутию мыть золото старателем на реке Алдан.

- В 1983 году вернувшись в Шахтинск, активно принялся изучать искусство каратэ.

- В 1989 году в г. Ташкенте стал чемпионом Первенства СССР по каратэ.

- В 1993 году был присвоен черный пояс - 3 дан – по каратэ.

Закончил Карагандинский педагогический институт в 1989 году по специальности — физвоспитание. С 1980 года женат. Имеет двоих сыновей: старшего Рустама и младшего Сухраба.

Родители 
Отец, Кенжетаев Сеит — участник Великой Отечественной войны, человек сложной фронтовой судьбы. В начале войны он был мобилизован и направлен на курсы младших командиров, после окончания которых в составе конной бригады попал на передовую. В лесах Украины их часть попала в окружение. Контуженный и раненый, он угодил в плен к немцам и был отправлен на остров Шпицберген, откуда спустя год ему удалось бежать с группой военнопленных товарищей, через море на самодельном плоту. До материка ему было суждено добраться лишь одному, все его товарищи погибли на плоту от голода и холода. Его спасли местные жители. Через всю страну, минуя тысячи постов СМЕРШ, ему удалось пробраться и приехать в свой родной аул под Петропавловском, Казахской ССР. Оттуда, он второй раз ушел на войну добровольцем, взяв себе фамилию деда — Коныра. После войны новорожденные дети Сеита, регистрировались в загсе под фамилией Конуров. После выхода на пенсию, Сеит перевез свою семью ближе к родным местам и поселился в селе Александровка, Кокшетауской области, где и пошел в первый класс его сын, Марат. Когда Марат закончил четыре класса, семья переехала в районный центр Тайнча, Кокшетауской области. Там он пошел в пятый класс.

В десять лет Марат остался без отца и рос по жестоким законам улицы.

Творческая биография 
По словам Марата Сеитовича, к творческой деятельности писателя и художника его привел Бог. Дорога к творчеству вела Марата кривыми лабиринтами Судьбы, предоставив вкусить тоску безотцовщины, окуная в страдания, сталкивая с жестокостями жизни, которые начались с 10-летнем возрасте после смерти отца.

Убежав из дома, Марат обрек себя на познание неписаных законов улицы. Но как выяснилось с годами, именно улица сформировала в будущем писателе альтруизм - верность дружбе, последний кусок товарищу.

Любовь к книгам у писателя зародилась в беспризорном детстве, когда ему приходилось укрываться от милиции на пыльных чердаках, избегая отправки в спецшколу для трудно воспитываемых подростков. К любимым произведениям автора, которые сформировали его художественный вкус и чувственность, можно отнести Джека Лондона, Александра Дюма, Некрасова, Толстого, Чехова, Тургенева.

Марат очень рано познакомился с миром бродяг и воров, нищих попрошаек, наркоманов и проституток. Самые опасные притоны и «ямы» скупщиков краденного служили для него привычным местом обитания, он был своим на воровских «малинах».

Тяжелое детство, пребывание в спецшколах, где пришлось пройти унижение от более сильных ребят, сформировали у писателя на всю жизнь острое неприятие несправедливости.

Благодаря русским классикам у маленького Марата сформировался внутренний мир, расширился кругозор, пробудились душевные качества и чувства.

Спасла автора в молодости армия – служба в воздушно-десантных войсках приучила к выдержке и терпению, научила держать удар и подниматься после падения, драться до последнего, и главное - побеждать страх. Вернувшись в гражданскую жизнь, Марат усиленно занялся тяжелой атлетикой, достигнув спустя четыре года уровня мастера спорта СССР.

Благодаря приключенческим романам Джека Лондона, Марата влекло на Север, где на тысячах километров раскинулась бескрайняя тайга и где живут сильные люди. Будущий писатель работал в Якутии на реке Вилюй на лесоповале вальщиком леса, затем в верховьях реки Алдан мыл золото. 

Суровые таежные условия жизни, знакомства с коренными народами Севера и разного рода искателями приключений родили яркие рассказы: Татьяна, Тринадцатое ноября, Охота и другие.

Расставание с Севером оказалось крайне мучительным, но долг требовал. Марат вернулся в Караганду к матери и пошел работать в угольную шахту горнорабочим на проходку.

К тому времени тяжелая атлетика осталась в прошлом, молодого человека увлекли занятия каратэ и йогой. Но каратэ в СССР в те годы было под запретом и спортсмены практиковали в темных, сырых подвалах в условиях строгой секретности, что, в конце концов, опять привело Конурова в тюрьму. Ему хотели дать срок за незаконное обучение каратэ, но осудили за хранение холодного оружия.

Пребывая в неволе, Марат Конуров написал повесть «НЕСТИ СВОЙ КРЕСТ» о судьбе бывшего десантника, попавшего на длительный срок в лагеря. Повесть автобиографична – в  этом искреннем произведении описана армейская история автора о большой и чистой любви В условиях ежедневных шмонов и массового стукачества, он умудрялся прятать исписанные листки и передавать их на свободу. Но когда вышел на волю, то оказалось, что большая часть листков навсегда утеряны и пришлось написать повесть заново.

Все литературные труды Конурова построены на реальных событиях и ему никогда не приходило в голову что-либо придумывать. Жизненного материала, которым автор словно драгоценными камнями набил рюкзак жизни, хватит еще на десяток книг и главное, он намерен их написать. Потому что на страницы просятся многие разбитые судьбы, потрясающие истории безбашенных авантюристов и достойные пера Шекспировские драмы.

В романе «Каждый взойдет на Голгофу» о воре в законе по кличке Единственный писателю  удалось изложить страницы своего непростого детства.

Роман «Потерянный рай» пришелся на начало 1990 – х годов, когда рухнул СССР и на всей его бывшей территории, началась великая криминальная революция. В романе автор выразил свое отношение к человеку, живущему во имя народа, и в то же время предостерег молодежь, (включившуюся в бешеную погоню за долларом), от неисчислимых бед, к которым эта гонка может привести. А главное к потере морали, нравственности и духовности.

Рассказы, собранные в сборник «Две тысячи сто девяносто дней тишины» о жизни, о том, что Марат Конуров прочувствовал сам, видел своими глазами, они все построены на реальных историях.

«Второй поход за славой или огонь вода, волчьи зубы и медные трубы» -  откровения о кино, о литературе, о жизни, в том числе фрагменты собственной кинематографической жизни.

Роман-бестселлер «Белая лебедь Васьки Бриллианта» - это роман о загадочной русской душе, о поиске Бога через тернии и страдания. Все герои: вор в законе Васька Бриллиант, бывшая комсомолка, политическая заключенная Зоя, расхититель соцсобственности бухгалтер Арсений, осужденный на 10 лет, Юрка Хват – оставшийся без обеих ног отчаянный фронтовой разведчик, а впоследствии зэка Хватов – все они точно блудные дети придут к Богу!

В данный момент Марат Сеитович работает над автобиографическим романом в двух томах «На квадратных колесах».

Творческая деятельность 
 В 1991 году в г. Санкт-Петербурге. (изд. Элмор) опубликована повесть «НЕСТИ СВОЙ КРЕСТ».
 В 1992 году написал киносценарий по повести «НЕСТИ СВОЙ КРЕСТ».
 В 1993 году осуществил запуск художественного фильма "НЕСТИ СВОЙ КРЕСТ ". Фильм не завершен в связи с отсутствием финансирования.
 В 1993 году повесть «НЕСТИ СВОЙ КРЕСТ» издана в США на английском языке.
 В 1994 году в г. Санкт-Петербурге (изд. Элмор) опубликован сборник рассказов «ВОЗВРАЩЕНИЕ» .
 В 1999 году в г. Санкт-Петербурге (изд. Элмор) опубликован роман «Каждый взойдет на Голгофу», в 2000 году он издан в Москве (изд. Вагриус) и в Алматы (изд. Казахстан), далее он был переведён на испанский язык и издан в Испании.
 В 2001 году издательство «Фолиант» (г. Астана) опубликовала роман «Потерянный рай».
 В 2002 году он создал киностудию «Туранфильм» и на её базе снял 9-серийный сериал «Каждый взойдет на Голгофу», выступив на этом проекте в качестве автора сценария, продюсера и снялся в главной роли.
 В 2006 году издан роман «Второй поход за славой или огонь, вода, медные трубы и волчьи зубы». В этом же году, также на базе киностудии «Туранфильм» снял полнометражный художественный фильм «Потерянный рай», выступив в качестве автора сценария, продюсера, режиссёра-постановщика и главного героя.
 В 2010 году снял документально — постановочный фильм «Кенесары—хан»
в 2012 году хронико—постановочный фильм «Я солнцем огненным рождён» о трагической судьбе казахского поэта Магжана Жумабаева.
В 2015 году издал сборник рассказов «Две тысячи сто девяносто дней тишины».  
В 2019 году автор выпустил роман о жестокости и трагичности системы Гулага "Белая Лебедь Васьки Бриллианта" , основанный на реальной истории Вора в законе  
В данный момент Марат Сеитович работает над автобиографическим романом в двух томах «На квадратных колесах».

Все произведения 
·ПОВЕСТЬ:

Нести свой крест – 1991 

РОМАНЫ:

Каждый взойдет на Голгофу – 1999 

Потерянный рай – 2001 

Белая лебедь Васьки Бриллианта – 2019

СБОРНИКИ РАССКАЗОВ:

Десять жизней Усена – 2012 

Возвращение – 2010 

Две тысячи сто девяносто дней тишины – 2015

      

ФИЛЬМОГРАФИЯ:

 В 2001 г. создал "Студию "Туранфильм". 

2004 г. "Каждый взойдет на Голгофу" - 9 серий х 52 мин. - автор сценария, продюсер.

2007 г. "Потерянный рай" - художественный фильм - 1.35. - автор сценария, продюсер и режиссер-постановщик.

2012 г. "Кенесары - хан" - док. постановочный фильм - 1 ч. - автор идеи, автор сценария, продюсер и режиссер - постановщик.

2013 г. "Магжан" – хронико - постановочный фильм - 1 ч. - автор идеи, автор сценария, продюсер и режиссер - постановщик.

Автор сценариев:

Нести свой крест

Каждый взойдет на Голгофу

Потерянный рай

Кенесары – хан

Магжан

В Париже была осень

Квартет

Херсонская рапсодия

Излом

Балуан Шолак

Огненный пес

Волчонок

Посох жреца

Награды 
ЛИТЕРАТУРА:

Номинант премии «Писатель года» сайта Проза.ру 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годов.

Номинант премии «Антология русской литературы» сайта Проза.ру 2017 года.

КИНО:

 2003 году 9-серийный художественный фильм «Каждый взойдет на Голгофу» стал победителем VI Евразийского телевизионного фестиваля в Москве.

В 2005 году главный приз фестиваля телевизионных фильмов «Детективфильм» в г. Москве за харизматическое исполнение роли антигероя в 9-серийном художественном фильме «Каждый взойдет на Голгофу».

 В 2005 году художественный фильм «Потерянный рай» стал победителем кинофестиваля «Детективфильм»

В 2006 г. художественный фильм «Потерянный рай» - победитель VIII международного телерадиофестиваля в г. Севастополе.

Аннотации к книгам

«Белая лебедь Васьки Бриллианта» 
Масштабная картина трагизма и жестокости системы ГУЛАГа.   

В центре - яркий путь Вора в законе Василия Бриллианта, убитого, но сломленного КГБ в конце перестройки и история его любви с Зоей - женой изменника Родины, отбывавшей срок в КАРЛАГе в 1950 годах.

Васька Бриллиант – «икона» преступного мира СССР, истинный последний Вор в законе до последнего дня не отрекся от статуса, свято чтя воровские традиции и принципы. Он прошел самые суровые лагеря и «крытые» тюрьмы СССР, сидел в Заполярье, на Крайнем Севере, Сахалине, Колыме. Более 35 лет Бриллиант провел в одиночной камере.

В начале 1960-х годов Н.С. Хрущев заявил, что с преступностью в СССР покончено и хотел представить миру последнего Вора в законе.

Чины МВД избрали на эту роль самого авторитетного в преступном мире Василия Бриллианта. Но Бриллиант отказался изменить воровской Идее и подвергся жесточайшей «ломке».  Под фамилией Михайлов его замуровали в «одиночке» на долгих 10 лет.    

В 1970 году его вывезли этапом в зону в Бурмантово, а оттуда в Новочеркасскую «крытую» тюрьму.

К тому времени уже изменился преступный мир СССР. После Хрущевской «перековки» подлинных Воров в законе в СССР остались единицы.

В середине 1970-х годов во Владимирском централе Бриллиант встретился с диссидентами Буковским и Даниэлем. Они сделали ему предложение поднять зоны СССР на бунт. Бриллиант отказался, заявив, что Воры политикой не занимаются.  К тому времени у него по приговорам было 90 лет срока и 3 побега.

Зоя ездит по следам любимого ею человека и по-прошествии

20 - ти лет, добивается свидания с Василием. Зоя умоляет его отречься от воровского статуса, создать семью и начать новую жизнь. Ослепленный любовью Василий, в какой – то момент дрогнул, но усилием воли принял труднейшее решение остаться Вором в законе.

Понявшая, что Василий никогда не отречется, беременная Зоя вышла замуж за солагерника - Соломона Самуиловича Соскиса и уехала в Америку. Там она родила дочь, которую назвала Василисой.

Бриллианта возят по «крытым» тюрьмам, откуда он совершает «коронации» новых Воров в законе, в попытке противостоять Системе ГУЛАГа, с целью сохранить в зонах СССР «воровской» ход.

Ю. Андропов, придя к власти, поставил задачу загнать под контроль КГБ верхушку преступного мира страны.

Крупный чин КГБ сделал Бриллианту предложение стать главным Вором, обещая беспрецедентные блага за согласие работать под «контролем».

Бриллиант отверг его и подписал себе смертный приговор - Ваську Бриллианта доставили в тюрьму «Белая лебедь», где спустя сутки, наемные убийцы задушили его в одиночной камере.

«Каждый взойдет на Голгофу» 
История жизни героя по кличке Единственный, от его голодного, беспризорного детства, ужасов пребывания в тюрьмах и лагерях, к восхождению в статус вора в законе и вслед за тем к трагическому финалу.

1990 год. Криминального авторитета Единственного завозят на «вязанную» красную зону и пытаются «сломать», чтобы он вступил в лагерный актив. Единственный выдерживает избиения. Его содержат в «стакане», затем в изоляторе на голодной пайке. Единственный пытается сохранить в себе человека и не стать «козлом» по принуждению администрации зоны. Встреча с Сатаной становится роковой для него. Сатана умирает в камере от инфаркта, перед смертью завещая Единственному разыскать его сына Яшу-Тюрьму и нести в чистоте воровскую идею, если он станем вором. В попытке спасти умирающего Сатану, Единственный вступает в противостояние с надзирателями и получает смертельные ранения. Суд приговаривает его к высшей мере наказания. Приговор заменяют на двадцать лет строгого режима. Его образ окутан ореолом мученика. К нему в тюрьму приезжает сын Сатаны, Яша – Тюрьма. Единственный посвящает Яшу в последние часы жизни его родителя, рассказывает и о его завещании. Воровской клан, в который входит Яша, заинтересованный усилить «семью», готовит ему побег. Стремясь исполнить слово, данное им Сатане, Единственный дает согласие. Он совершает побег и оказывается в Москве и вскоре его «коронуют» в воры в законе. Глава клана Дядя Саша, доверяет Единственному контроль за финансовыми потоками, идущими от нелегальных продаж редкоземельных металлов и нефти. Единственный знакомится с киноактрисой Анжеликой Ростоцкой и влюбляется в нее. Опасаясь за судьбу финансов, Дядя Саша отдает приказ избавиться от актрисы. Единственный мстит и получает смертельное ранение. Памятуя о Сатане, он оставляет в живых лишь Якова. Истекая кровью, он едет на кладбище, на могилу любимой женщины где умирает.

«Потерянный Рай» 
История двух друзей: Амира и Абая, живущих на небольшой железнодорожной станции. Родители обоих друзей простые труженики.

Амир лидер, он тренирует свое тело, совершенствуется. Его цель попасть в ВДВ и стать суперменом, Абай мягкий, домашний.

Провидец Каратас много времени уделяет воспитанию мальчишек. Он объясняет им важнейшие для человека ценности. В своем видении, он видит Амира всего испачканного кровью. Абая он видит униженным, идущего под конвоем. 

Амир уйдет служить в Афган и в составе разведроты храбро воюет. Воевать ему нравится, это его стихия! Абай – студент университета, вместе с многотысячной толпой молодежи выходит на площадь. Выступление студентов жестоко подавляется милицией. Абай осужден как один из организаторов и приговорен к длительному сроку.

После демобилизация Амир возвращается к мирной жизни, однако не находит себе применения. Он хочет власти и денег. В начале 1990 – х  Амир вливается в преступную группировку Факира. Жестокий и смелый, он продвигается в группировке и вскоре становится заметным. Группировка Факира перебирается в Москву с целью завоевать себе «кусок пирога». Амир устраняет лидера группировки - Факира и становится главным. Красавица Юлия достается ему в качестве приза.

Абай, к тому времени вернувшись из лагеря, создает фермерское хозяйство. У Амира есть скрытный враг! Это Культя, который ненавидит Амира и устраивает подрыв его машины. Безногий Амир прячется в канализационном колодце. Голод выгоняет его на перекресток, просить милостыню. Ему приходится драться с другими нищими за место. В остановившемся престижном автомобиле, Амир видит Юлию в обьятьях Культи. Амир хочет умереть. Продавщица киоска, где Амир покупает дешевую водку, забирает его к себе в крохотную квартирку. Вскоре Амир возвращается на родную станцию. Он ненавидит людей! Глядя на простое человеческое счастье, в Амире происходит переоценка ценностей. Два друга снова вместе!

«Долг» 
Бадри живет в Америке. Его Родина – живительная деревушка под Кутаиси. Умирает его отец Арсен, которого любила вся деревня. Любила за добрые дела! Но Бадри, на другой стороне Земли! У него проблемы с властью. Понимая, что сын обязан приехать на похороны отца, деревня наводнена агентами, чтобы схватить Бадри, как только он появится. Мать и брат умоляют его не приезжать. Но предать отца земле - сыновний долг! Исполнит ли свой долг Бадри?

Сборник рассказов «2190 дней тишины» 
Неисповедимы пути Господни! Непредсказуемо возникновение в самом тёмном человеке присутствия Небесного Света, мерцания искры Божьей. Абсурдна жизнь вокруг нас, куда там Кафке?! Но у человека всегда есть выбор, он всегда может задать себе вопрос « С кем я?!». Он всей своей жизнью отвечает на этот вопрос.  Человек не монумент. Человек слаб.  Человек жесток.  Человек низок. Человек, находящий в себе мужество и силы – прежде всего духовные – для шага своего в сторону Небесного, всем людям завещанного, большинством преданного, прекрасен! Жизнь страшна. Поступки людей иной раз невозможно объяснить человеческими категориями смысла – нет в них никакого разума, никакого сердца. Но, несмотря на это, в жизни всегда есть место чуду, промыслу Вышнему, и среди лиц, заплывших жиром, с глазами-щёлками (такие рисовать легко – круг и в нём черточки) мы вдруг – не чудо ли это?! – встречаем умное,  доброе, прекрасное человеческое лицо и гораздо реже,  но все же встречаем иногда  среди лиц самых разных – лики, светом небесным просвеченные насквозь.

Богатейший жизненный   материал, фантастические переплетения случайностей и закономерностей в непохожих друг на друга реалиях человеческих судеб, подключённость к лучшим гуманистическим традициям кругосветной классики , правильность гражданских позиций – основные черты творческого лица этого автора.

Примечания

Ссылки 
1. Сайт Марата Конурова

2. Казахстанский писатель М.Конуров обвиняет авторов российского блокбастера "9-я рота" в плагиате, 03 ноября 2005 года

3. Марат Конуров: Казахстанские артефакты важно собрать и вернуть государству, 27 июня 2013 года 

4. Режиссер картины «Мағжан» Марат Конуров рассказал журналистам о премьере фильма в Турции, 29 января 2014 года 

5. В Париже состоится награждения победителей премии «Русофония», 16 января 2017 года

6. Исследователь уголовного мира Марат Конуров, 20 сентября 2017 года

7. Главное кино об Абае еще не снято, 16 января 2020 года

8. Интервью Марата Конурова, 7 августа 2020 года 

Выпускники Карагандинского педагогического института‎
Кандидаты в мастера спорта СССР
Писатели Казахстана
Кинорежиссёры Казахстана
Сценаристы Казахстана